Бре́йдентон, также встречается Бра́дентон () — город в штате Флорида (США), административный центр и крупнейший город округа Манати. Площадь города составляет 37,4 км², из которых 6 км² (ок. 16 %) занимают открытые водные пространства. Город обслуживает международный аэропорт , основная автомагистраль города — .

Экономика 
В 1915 году в Брейдентоне открылась компания , занимающаяся розничной продажей одежды, обуви, ювелирных изделий, постельного белья, мебели, бытовой утвари и аксессуаров. К 2014 году фирма имеет более 500 магазинов по всей стране, но штаб-квартира по-прежнему находится в Брейдентоне.

В 1947 году в городе открылась компания , специализирующаяся на производстве соков. В 1998 году она была выкуплена PepsiCo, а штаб-квартира в 2003 году была переведена в Чикаго, хотя производство соков Tropicana в Брейдентоне продолжилось.

В Брейдентоне расположена штаб-квартира компании , занимающейся розничной продажей спорттоваров.

В городе выходят собственные газеты  и  (интернет-газета).

Достопримечательности 
  — состоит из более чем 100 домов, художественных галерей, ресторанов, мастерских и студий. Подавляющее большинство зданий Деревни построены в 1910-х — 1920-х годах.
 Исторический район Брейден-Касл-Парк — содержит 194 здания и 3 строения, включён в Национальный реестр исторических мест США (НРИМ) в 1983 году.
 Исторический парк деревни Мэнати — музей под открытым небом, содержит несколько зданий и сооружений, построенных в 1900-х — 1910-х годах.
 Старое здание окружного суда — построено в 1860 году, включено в НРИМ в 1976 году.
 «Здание из железных блоков» — построено в 1896 году.
 Здание окружного суда — построено в 1913 году, включено в НРИМ в 1998 году.
 Библиотека Карнеги — открыта в 1918 году, включена в НРИМ в 1987 году.
  — бейсбольное поле, принимающее матчи с 1923 года. Домашняя бейсбольная команда — , существующая с 1957 года.
 Дом Ричардсона — построен в 1925 году, включён в НРИМ в 2003 году.
 Здание банка и трастовой компании — построено в 1926 году.
  — открыт в 1946 году. Совмещает в себе как собственно музей, так и маленький планетарий и огромный аквариум-бассейн, в котором живёт  — американский ламантин. Родившийся в 1948 году Снути является одним из первых ламантинов, родившихся в неволе, самым старым ламантином в неволе (и, скорее всего, в мире), а также единственным ламантином, приученным к человеческим рукам.
  — открыт в 1990 году.
  — расположен в 8 км от города, открыт в 1948 году в честь конкистадора Эрнандо де Сото — первого европейца, побывавшего в этих местах.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт города 

Города Флориды
Окружные центры Флориды